

Patronyme 
 Artur Heras (1945-), peintre et dessinateur valencien.
 César Alonso de las Heras (1913-2004), religieux paraguayen.
 Juan Gregorio de las Heras (1780-1866), militaire argentin.
 Miguel Heras (né en 1975), coureur d'ultra-trail espagnol, frère de Roberto.
 Roberto Heras (né en 1974), coureur cycliste espagnol, frère de Miguel.

Toponyme 
 Heras, l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Zulia au Venezuela ;
 Heras de Ayuso, commune de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche, en Espagne.
 Saint-Félix-de-l'Héras, commune de l'Hérault, dans le Sud de la France.

Autres 
 Heras, fabricant français de mobilier urbain.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme